Baudouin () (7. september 1930 – 31. juli 1993) var konge af Belgien fra 1951 til sin død i 1993. Baudouin efterfulgtes af sin bror Albert.

Navn 
Navnet Baudouin er ofte blevet brugt inden for flamsk- og wallonsktalende fyrsteslægter. Det er en moderne udtale af det nederfrankiske navn Balduin.

Biografi 
Baudouin blev født den 7. september 1930 på Château de Stuyvenberg i Bruxelles som andet barn og ældste søn af Kronprins Leopold af Belgien (den senere Kong Leopold 3.) og Kronprinsesse Astrid, født prinsesse af Sverige. Han blev tronfølger med titel af Hertug af Brabant ved sin bedstefars død den 17. februar 1934.

Under 2. Verdenskrig kom han og hans familie i tysk fangenskab og var derefter i eksil i Schweiz. Han tiltrådte som konge ved sin fars abdikation den 17. juli 1951.

Kong Baudouin døde den 31. juli 1993 i Motril i Spanien. Da han ikke havde børn, blev han efterfulgt som konge af sin lillebror, Albert.

Ægteskab 
Kong Baudouin giftede sig den 15. december 1960 i Bruxelles med den spanske adelsdame Doña Fabiola de Mora y Aragon (1928-2014). Hun var belgiernes dronning fra 1960 til 1993.

Eftermæle 
Kong Baudoin har helt klart sat sine spor; i Bruxelles har han to stadioner opkaldt efter sig. Det i Bruxelles Wolluwé St. Lambert. Det andet stadion befinder sig tæt ved Atomium.

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Konger af Belgien
Katolske monarker
Personer fra Bruxelles